Площадь Горького — площадь в Красногорском районе города Каменска-Уральского. Находится на пересечении улиц Алюминиевой, Каменской и Бугарева. Названа в честь писателя Максима Горького в 1971 году.

В центре площади устроен сквер и фонтан.

Одноимённая остановка.

Площадь расположена в восточной части Красногорского района города Каменска-Уральского. Имеет форму вытянутого прямоугольника, углы которого ориентированы по сторонам света. Западный и восточный углы являются продолжением улицы Каменской, северный угол является началом улицы Бугарева, а южный угол — продолжением улицы Алюминиевой.

До начала 1930-х годов на этой территории существовала деревня Красная горка. В конце 1920-х — начале 1930-х годов советскими геологами были найдены уральские бокситы. И после утверждения строительной площадки в 1933 году вблизи деревни Красная горка началось возведение алюминиевого комбината. Около завода начали возводить жилье для строителей и рабочих. В 1934 году был выполнен «Генеральный план Уральского алюминиевого комбината» с прилегающим к нему рабочим посёлком на 20 000 жителей. По проекту территория разделена на две зоны: промышленную в южной части и жилую — в северной. Объединяет их улица Алюминиевая.

План района основан на радиальной, лучевой и прямоугольной сетках. Такую конфигурацию будущей застройки определили: криволинейные берега реки Исеть и уже существующие шоссейные дороги и железнодорожная колея. Направление основных улиц было намечено: Алюминиевой, Бугарева, Каменской, Жуковского, Октябрьской, Уральской, Исетской, Строителей. Центральное ядро — главная площадь (с 1971 года — площадь Горького), ее пересекают все основные улицы.

Фонтан 
В 1958 году в центре площади был возведён римский фонтана в античной стилистике. Он представляет собой трехъярусный столб с четырьмя чашами. Оформлением первоначального варианта фонтана занималась лепная мастерская при строительном тресте УАЗа под руководством Виктора Николаевича Артимоновича (1913—1974 г.г.). Много лет фонтан не работал, в 2019 году началась его реконструкция. Старый фонтан убрали и на его месте установили точную копию.

Ссылки 
 https://www.e1.ru/text/culture/2021/06/27/69993587/
 https://history-kamensk.ru/history/60-kakoi-mogla-byt-ploschad-imeni-gorkogo.html
 https://k-ur.info/novosti/novosti-v-kamenske/7462-fontan-na-ploshchadi-gorkogo-v-kamenske-uralskom-zapustyat-v-mae-pochemu-tak-dolgo-zhdali
 https://k-ur.info/component/k2/item/91-rimskij-fontan-ploshchad-gorkogo
 https://kamensk-uralskiy.com/putevoditel/arkhitektura/97-kamensk-uralskij-ploshchad-gorkogo
 http://k-live.ru/camera_area_bitter онлайн камера

Примечания

Литература 
 «Каменск-Уральский». Средне-Уральское книжное издательство. Свердловск. 1978 г.
 «Каменский рабочий», статья «В лепной мастерской» 19.03.1957 г.
 «Каменский рабочий», 05.12.1953 г., 11.12. 1953 г.

Объекты, названные в честь Максима Горького
Площади Каменска-Уральского